Сандо:

 Сандо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сандо, Жюль (1811—1883) — французский беллетрист, член Французской академии.
 Сандо — путь, дорожка, ведущая от тории к синтоистскому святилищу.